Nie pytaj mnie – album Tomasza Lipińskiego 
 Nie pytaj mnie – singel Dody